Sezon 1976/77 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Strasbourg
 AS Monaco
 FC Rouen

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1976 we Francji
1977 we Francji